Miasta w Czechach:
 Sudice (powiat Blansko)
 Sudice (powiat Opawa)
 Sudice (powiat Třebíč)